Ernst Fiala ist der Name folgender Personen:

* Ernst Fiala (Automobilkonstrukteur) (* 1928), österreichischer Automobilkonstrukteur
 Ernst Fiala (Fußballspieler) (1940–2006), österreichischer Fußballspieler